

Musica 
 Cactus – gruppo musicale hard rock statunitense
 Cactus – album dei Cactus del 1970
 Cactus – traccia dell'album Surfer Rosa dei Pixies del 1988
 Cactus – album delle Piante Grasse del 2001

Altro 
 Cactaceae – famiglia di piante succulente
 Cactus – comune della contea di Moore, Texas (Stati Uniti d'America)
 Cactus – film del 2008 diretto da Jasmine Yuen Carrucan
 Citroën C4 Cactus – automobile prodotta in serie dalla Citroën
 Operazione Cactus – operazione militare condotta dalle forze armate indiane per reprimere un tentativo di colpo di Stato nelle Maldive nel novembre del 1988.
Cactus – pseudonimo dell'autore di videogiochi svedese Jonatan Söderström.